Колесниково () — село,
Роменский городской совет,
Сумская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 5910790003. Население по переписи 2001 года составляло 43 человека .

Географическое положение 
Село Колесниково находится в 3-х км от города Ромны.
Через село проходит автомобильная дорога .

Экономика 
 Птице-товарная ферма.

Примечания